Ана Сакић (Крушевац, 25. новембар 1978) српска је филмска и позоришна глумица. До сада јој је најпознатија улога у серији Село гори, а баба се чешља, као Радашинова снаја Ингрид.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2004. || Диши дубоко || Инес
|-
| 2004. || Цимерке (ТВ) || Новинарка
|-
| 2005. || Либеро (ТВ) || Ела
|-
| 2006. || Љубав, навика, паника (серија) || Плавуша
|-
| 2006—2007. || Агенција за СИС (серија) || Мерлинка
|-
| 2008. || Дрво, камен, облак (кратак филм) ||
|-
| 2008. || Улица липа (серија) || Девојка
|-
| 2008. || Сељаци (серија) || Лепосава
|-
| 2009. || Друг Црни у Народноослободилачкој борби ||
|-
| 2009. || Живот и смрт порно банде || Маркова девојка
|-
| 2009. || Чекај ме, ја сигурно нећу доћи || Матуранткиња
|-
| 2009. || Ђавоља варош || Галадриела
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2010. || Српски филм || Јецина мајка
|-
| 2010. || Ма није он такав || Гаврићева жена
|-
| 2007—2011. || Село гори, а баба се чешља (ТВ серија) || Ингрид
|-
| 2011. || Трчи мачко || Жена
|-
| 2011. || Топли зец ||
|-
| 2017. || Пси лају, ветар носи || Виолета
|-
| 2017. || Бисер Бојане || Мелина
|-
| 2018. || Комшије || Благица
|-
| 2018. || Ургентни центар || Сандра
|-
| 2019. || Пијавице || Весна
|-
| 2019. || Синђелићи || Докторка
|-
| 2019—2020. || Државни службеник || Вера
|-
| 2019. || Нек иде живот || Екстра Гага
|-
| 2021. || Каљаве гуме || Даница
|}

Референце

Спољашње везе 
 Sakić, Ana Театрослов на сајту Музеја позоришне уметности

Рођени 1978.
Крушевљани
Српске глумице
Срби у Америци
Глумци и глумице Крушевачког позоришта